

Каркалай — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Каркалай — село, Увинський район, Удмуртія
 Каркалай — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь

Дивись також 
 Великий Каркалай
 Каркалайка